Revel puede referirse a:

 Revel: comuna francesa situada en Alto Garona;
 Revel: Hotel en Atlantic City, Nueva Jersey;
 Revel: comuna francesa situada en Isère;
 Revel-Tourdan: población en el departamento de Isère;
 Tallin: antigua denominación alemana adaptada al español de esta ciudad.

Personas 
 Jean-François Revel (1924–2006), filósofo, periodista y gastrónomo francés;
 Bernard Revel (1885–1940), rabino y primer presidente de la Universidad Yeshiva.